Alain Recoing (1924-2013), marionnettiste et metteur en scène français ;
 Aurélien Recoing (né en 1958), acteur et metteur en scène français ;
 Éloi Recoing (né en 1955), universitaire, dramaturge, marionnettiste, metteur en scène français.
Patronyme français